Bábolna jelentései:
Bábolna Komárom-Esztergom megyei város
Bábolna romániai (Hunyad megye) falu
Tiszabábolna, korábban Mezőbábolna, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Lásd még: Koppán nemzetség#Bábolnai ág